Randvere ist der Name folgender Ortschaften in Estland:
 Randvere (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Randvere (Viimsi), ein Dorf in der Landgemeinde Viimsi (Kreis Harju)
 Suur-Randvere, ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)